Chōjikū kidan Southern Cross – Anime giapponese del 1984
 Southern Cross (Australia) – Città dell'Australia Occidentale, capoluogo della Contea di Yilgarn
 Southern Cross Classic – Torneo di tennis
 Southern Cross – Brano musicale del gruppo folk rock Crosby, Stills & Nash